Лесогорская — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лесогорская — агрогородок в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Лесогорская — станица в Апшеронском районе Краснодарского края.